Cal Vermell és un mas situat al municipi de Puigdàlber, a la comarca catalana de l'Alt Penedès.

Vermell
Puigdàlber